Lazský potok je název více vodních toků: 
 Lazský potok (přítok Odry), německy Altwasser nebo Wiesenbach, potok mezi Městem Libavá v okrese Olomouc a Budišovem nad Budišovkou v okrese Opava
 Lazský potok (přítok Hrádeckého potoka), potok u Tochovic v okrese Příbram

Související články 
 Lázský potok